Carvalho est un mot d'origine portugaise.

Patronyme 

 André Carvalho (né en 1997), coureur cycliste portugais ;
 André Maurício Vieira de Carvalho (1951-2002), botaniste brésilien dont l’abréviation botanique est A.M.Carvalho ;
 Antenor Leitão de Carvalho (1910-1985), herpétologue et ichtyologue brésilien ;
 Ângelo Carvalho (1925-2008), footballeur portugais ;
  ;
 Apolonio de Carvalho (1912-2005), homme politique brésilien ;
 Arlindo Vicente de Assunção Carvalho, homme politique santoméen ;
 Armando da Silva Carvalho (1938-2017), poète et traducteur portugais ;
 Áttila de Carvalho (1910-19?), footballeur brésilien ;
 Basile De Carvalho (né en 1981), footballeur bissaoguinéen ;
 Beth Carvalho (1946-2019), auteure-compositrice brésilienne ;
 Bonaventure Carvalho (1928-2009), entraîneur sénégalais de basket-ball ;
 Bruno Lúcio de Carvalho Tolentino (1940-2007), poète et écrivain brésilien ;
  (1985-) joueur de football portugais ;
  (née en 1954), héritière du groupe Heineken ;
 Prix Carvalho-Heineken pour les sciences cognitives, distinction scientifique décernée par l'Académie royale néerlandaise des arts et des sciences ;
 Daniel Carvalho (né en 1983), footballeur brésilien ;
  ;
 Esther de Carvalho,  (1858-1884) actrice et chanteuse d'opéra portugaise ;
 Evaristo Carvalho (1941-2022), homme politique santoméen ;
 Felipe Melo de Carvalho (né en 1983), footballeur brésilien ;
 Florian Carvalho (né en 1989), athlète français ;
 Géo Carvalho (1932-1986), footballeur brésilien ;
 Gonçalo Carvalho (né en 1997), coureur cycliste portugais ;
 Gracie Carvalho (née en 1990), mannequin brésilien ;
 le bienheureux Jacques Carvalho (1594-1624), prêtre jésuite portugais, missionnaire au Japon, martyr ;
 João Carvalho (né en 1997), footballeur portugais ;
 Joênia Batista de Carvalho (né en 1974), avocate brésilienne d'origine indienne ;
 José Cândido de Carvalho (1914-1989), écrivain brésilien ;
 Léon Carvalho (1825-1897), chanteur et directeur d'opéra français ;
 Luís Antônio de Carvalho Ferraz (1940-1982), ingénieur brésilien ;
  (1938-), botaniste brésilienne dont l’abréviation botanique est Carvalho ;
Karen Aliprendi de Carvalho (1986-), femme politique monégasque ;
 Maria do Carmo Trovoada Pires de Carvalho Silveira (1960-), femme politique santoméenne ;
 Maria Judite de Carvalho (1921-1998), écrivain et peintre portugaise ;
  ;
 Miguel de Carvalho, (1579-1624), prêtre jésuite portugais, missionnaire au Japon, martyr ;
 Mordecai Baruch Carvalho (-1785), rabbin tunisien ;
 Mu Carvalho (né en 1957), compositeur et pianiste brésilien ;
 Nelson Carvalho (1982-), combattant professionnel de MMA Suisse originaire du Portugal ;
 Olavo de Carvalho (1947-2022), philosophe brésilien ;
 Óscar Carvalho (1903-19?), footballeur portugais ;
 Otelo Saraiva de Carvalho (né en 1936), militaire portugais, un des stratèges de la Révolution des Œillets ;
 Patrice Carvalho (née en 1952), homme politique français du Parti communiste, député de l'Oise ;
 Pedro Carvalho (né en 1984), joueur de rugby à XV portugais ;
 Raphael Montes (né en 1990), auteur de romans policiers et  avocat brésilien ;
 Ricardo Carvalho (né en 1978), footballeur portugais ;
  (née en 1963), pilote automobile brésilienne ;
 Wagner José Alberto Carvalho Domingos (1983-), athlète brésilien ;
 Walter Carvalho (né en 1947), directeur de la photographie brésilien ;

personnage de fiction
 Pepe Carvalho personnage créé par l'écrivain Manuel Vázquez Montalbán.

Toponymie 

 , paroisse civile de la municipalité de Celorico de Basto, située dans le district de Braga et la région Nord ;
 , paroisse civile de la municipalité de Penacova, située dans le district de Coimbra et la région Centre ;
 Álvaro de Carvalho, municipalité brésilienne